Lämmermarkt steht für:

 Lämmermarkt (Hamburg), Volksfest in Hamburg
 Lämmermarkt (Usedom), Markt in der Stadt Usedom